Orgueil et Préjugés () est un roman anglais de Jane Austen (1813). Il a été adapté plusieurs fois à l'écran :

Cinéma 
 Orgueil et préjugés (), film américain de Robert Z. Leonard (1940) ;
 Orgueil et préjugés (), film américain d'Andrew Black (2003) ;
 Orgueil et préjugés (), film franco-américano-britannique de Joe Wright (2005).

Télévision 
 Orgueil et Préjugés, épisode de la série britannique The Philco Television Playhouse (1949) ;
 Orgueil et Préjugés, mini-série britannique (1952) ;
 Orgoglio e Pregiudizio, mini-série italienne (1957) ;
 Orgueil et Préjugés, mini-série britannique (1958) ;
 Orgullo y Prejuicio, mini-série espagnole (1966) ;
 Orgueil et Préjugés, mini-série britannique (1967) ;
 Orgueil et Préjugés, mini-série britannique (1980) ;
 Orgueil et Préjugés, mini-série britannique (1995).

Autres 
 Orgueil et Préjugés et Zombies, roman américain parodique de Seth Grahame-Smith (2009) ;
 Orgueil et Préjugés et Zombies, film adapté de ce dernier, sorti en février 2016 aux États-Unis ;
 Bride and Prejudice, film américano-britannique de Gurinder Chadha (2004).